Гран-при Испа́нии 1994 го́да — пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1994 года. Прошёл на трассе в Каталуния-Монтмело,  Испания. Соревнования состоялись 29 мая 1994 года.



Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:25,155
 Круги лидирования: 1-22 Михаэль Шумахер, 23-30 Мика Хаккинен, 31-40 Деймон Хилл, 41-45 Михаэль Шумахер, 46-65 Деймон Хилл.
 Михаэль Шумахер провел последние три четверти гонки, включая два пит-стопа, на единственной передаче — на пятой.
 Первая гонка: Дэвид Култхард, Андреа Монтермини.
 Последний подиум в карьере Марка Бланделла и в истории команды Tyrrell.
 Монтермини заменил в команде Симтек погибшего в Сан-Марино Роланда Ратценбергера, однако попал на тренировке в аварию, получив переломы пятки и пальца ноги.
 Култхард, бывший на тот момент тестером команды Уильямс, был заявлен в качестве временной замены погибшему Айртону Сенне до окончания переговоров о полноценном контракте с Найджелом Мэнселлом.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Испании